

Стара Миява — село, громада округу Миява, Тренчинський край.
 Стара Миява — водосховище, Тренчинський край.
 Стара Миява — річка, Тренчинський край.